Јестиво уље се може односити на:

 Јестиво уље као животна намирница

или специфичне врсте јестивог уља:
 Маслиново уље
 Кокосово уље
 Палмино уље
 Сунцокретово уље
 Сезамово уље
 Уље од кикирикија
или суплемент у исхрани:

 Рибље уље